Schwarzer Ritter steht für:
 
 Schwarzer Ritter, Investor, der eine feindliche Übernahme plant, siehe Weißer Ritter (Wirtschaft)
 Schwarzer Ritter, Figur aus Die Ritter der Kokosnuß, siehe Die Ritter der Kokosnuß #Nebenfiguren
 Schwarzer Ritter, angeblicher Aliensatellit, siehe Black Knight (Verschwörungstheorie) 

Siehe auch:
 Der schwarze Ritter